Ви́ктор Ива́нович Ка́рпов (4 марта 1927, село Королёвка Ульяновской губернии (ныне — Заволжский район гор. Ульяновск), РСФСР, СССР — 30 марта 2020, гор. Самара) — советский футболист, полузащитник и тренер. Мастер спорта (1951), Заслуженный мастер спорта СССР (1955), Заслуженный тренер РСФСР (1968) и заслуженный тренер СССР (1969).

Биография 
Воспитанник самарского футбола.

Дебютировал в «Крыльях Советов» (Куйбышев) 2 мая 1947 года в матче с минским «Динамо». Первый мяч забил 8 июня 1947 года московскому «Спартаку» на стадионе «Локомотив».

Играл за «Крылья Советов» (Куйбышев) с 1947 по 1959 год (капитан в 1956—1959 гг.), после чего работал в команде тренером в 1960 году и старшим тренером в 1961—1969 годах. Был капитаном второй сборной СССР, во время зарубежных матчей приглашался для усиления московских «Динамо» и «Спартака», киевского «Динамо» и ленинградского «Зенита».

26 сентября 1954 был участником (и капитаном) первого матча второй сборной СССР в Будапеште против второй сборной Венгрии (3:0).

Дважды участвовал в финале Кубка СССР. Сначала как игрок (1953), а затем как главный тренер «Крыльев Советов» (1964).

Состоял в ВЛКСМ.

Память 
С 2007 года в Самаре ежегодно проводится детско-юношеский турнир на Кубок Виктора Карпова, учредителями которого являются футбольная программа «Южная трибуна», объединение болельщиков «Волжский бастион» и Музей самарского футбола.

В 2011 году о В. И. Карпове снят документальный фильм «Танго Виктора Карпова» (автор — Сергей Лейбград), показанный на самарских телевизионных каналах «ДЛД» и «Губерния».

Достижения 
 игрок
 финалист Кубка СССР: 1953
 победитель класса «Б»: 1956
 бронзовый призёр турнира на «Турнире на Приз Комитета по физкультуре и спорту»: 1952

 тренер
 финалист Кубка СССР: 1964
 победитель класса «Б»: 1961
 победитель чемпионата РСФСР: 1961

Клубная статистика 

прочие матчи
 6 мая 1948 выступал в аннулированном матче «Крылья Советов» — «Авангард» (Свердловск) 5:1
 В 1952 году выступал в турнире на Приз Всесоюзного комитета
 В 1952 выступал против сборной страны, которая под флагом сборной Москвы по футболу, готовилась к Олимпийским играм—1952 в Хельсинки (1:2 и 0:2)
 13 августа 1952 выступал в аннулированном матче ЦДСА — «Крылья Советов» 4:2
 19 апреля 1953 выступал в аннулированном матче «Крылья Советов» — МВО (Москва) 1:1
 11 сентября 1955 выступал в международном матче «Крылья Советов» — Индия 4:1
 провёл 60 международных встреч, в том числе 29 за «Крылья Советов». Только в турне по Индии сыграл 11 матчей за вторую сборную СССР. Был приглашённым игроком в международных турне динамовцев Киева, торпедовцев Москвы (против Финляндии 4:0), ленинградских «Зенита» (в том числе против Румынии 2:2) и «Трудовых резервов», а также московского «Динамо» в 1948 и 1954 годах (против «Лилля»—2:1 и сборной Парижа—1:0).

Примечания

Ссылки 
 Статьи и интервью на официальном сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Балаково»
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Тренеры ФК «Иргиз»